Hezjone (Hesjone, gr. i łac. Hesione) – w mitologii greckiej jedna z Danaid
 Hezjone (Hesjone, Pronoja, gr. i łac. Hesione) – w mitologii greckiej jedna z Okeanid
 Hezjone (Hesjone, gr. i łac. Hesione) – w mitologii greckiej królewna trojańska, córka Laomedona